МИСС Красноярск — ежегодный конкурс красоты, проходящий в городе Красноярске с 1996 года.

История 
В начале 90-х годов в Красноярске стали появляться первые самостоятельные спортивные клубы, творческие студии для детей и молодёжи. Так в 1992 году одними из первых открылись спортивный клуб «Галатея» и творческая студия «Образ», на базе которых в дальнейшем были созданы региональная общественная организация "Красноярский краевой молодёжный творческий союз «Лица будущего-XXI» и модельно-продюсерский центр Макс Моделс. Они и выступили организаторами самого красивого события года и по сей день — конкурсов «МИСС Красноярск» и «Маленькая красавица».

Члены региональной общественной организации "Красноярский краевой молодёжный творческий союз «Лица будущего-XXI» вовлечены не только в подготовку к конкурсам, но и активно занимаются общественной и благотворительной деятельностью. С 2008 года конкурсы «МИСС Красноярск» и «Маленькая красавица» из fashion-мероприятия превратились в молодёжный проект, олицетворяющий важные установки здорового современного образа жизни: спорт, активность, отказ от вредных привычек, внутреннюю красоту, уверенную личность, целеустремленность и социальную активность.

В 2014 году проект меняет формат. Впервые красноярские зрители смогут увидеть не только финал, но и сам процесс подготовки к конкурсу — от кастинга до заключительного шоу.

Продолжительность телепроекта — с ноября по май, и в этом тоже заключается его уникальный не только для Красноярска, но и для всей России в целом. Ранее на ТВ не было подобных проектов подготовки участия в конкурсе красоты. И самое главное — все испытания для участниц будут проходить исключительно в прямом эфире на телеканале «Афонтово в красном», также их можно будет смотреть и в онлайн режиме — в виде сюжетов и тележурнала. Это даст возможность увидеть изнанку конкурса. Напомним, что именно телекомпания Афонтово в 96-м поддержала первый конкурс «Мисс Красноярск». Спустя почти 20 лет самое красивое событие года вновь выйдет на нашем канале.

Интерес девушек к такого плана мероприятиям никогда не угасает — участницы желают, если не победить, то уж точно поучаствовать. И стать частью красноярской истории .

Оценивать девушек будет не только жюри, но и зрители, посредством смс-голосования. Участница, которая получит наибольшее количество, станет «Мисс Зрительских симпатий». Известно, что будет и интернет-голосование. Каждый месяц горожане смогут выбрать свою «Мисс интернет» .

В 2015 году конкурс празднует своё 20летие!  К юбилею проекта организаторы приготовили жителям Красноярска настоящий праздник! Постановщиком шоу, которое могли увидеть зрители, является Валерий Терешкин, который совместно со своим балетом создал специальную уникальную программу. Помимо традиционных конкурсных выходов и награждения победительниц, финал стал площадкой для реализации молодых талантов и их творчества в сфере арт искусства, fashion дизайна и медиа индустрии. В соответствии с основной концепцией шоу в этому году, посвящённой юбилею – прошёл парад участниц прошлых лет.

Более чем двадцатилетняя история проекта — это, конечно же, люди. Те, кто на протяжении всего этого времени работал в проекте, помогая ему становиться лучше. И, прежде всего, участницы конкурсов, которые сегодня живут и работают в самых разных городах России — Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Оренбург и даже за границей — Лондон, Нью-Йорк, Токио.

21-й конкурс красоты возвращается к традиционным истокам – поддержке благотворительности. В этом году участницы помогали Общественному движению «Право на счастье» в поддержку детей с ограниченными возможностями, которое существует с 2012 года под руководством председателя Надежды Болсуновской.

На протяжении трёх месяцев конкурсантки, организаторы и партнеры творили добрые дела: финансовая поддержка общественного благотворительного движения, создание и ведение образовательных и развивающих семинаров, мастер классов для детей с ограниченными возможностями, презентация их творческих работ участницами конкурса.

Победительницы конкурса 

В 2008-м и 2009-м, конкурс из-за экономического кризиса не проводился .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса

Конкурсы красоты
Конкурсы в России
Конкурсы красоты в России
Культура Красноярска